Utslagsspelet i damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2020 spelades mellan 30 juli och 6 augusti 2021.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Kanada mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=CAN-BRA
|nr       = 22
|bild     =
|datum    = 30 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 
|efl      = ja 
|mål1     = 
|mål2     = 
|straffresultat = 4 – 3
|straffar1= Christine Sinclair Jessie Fleming Ashley Lawrence Adriana Leon Vanessa Gilles 
|straffar2=  Marta Debinha Érika Andressa Rafaelle Souza
|arena    = Miyagi Stadium
|spelplats= Rifu
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Storbritannien mot Australien

{{Resultat med trupp|id=GBR-AUS
|nr       = 19
|bild     =
|datum    = 30 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Ellen White 
|mål2     =  Alanna Kennedy Sam Kerr Mary Fowler
|arena    = Kashima Stadium
|spelplats= Kashima
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Japan

{{Resultat med trupp|id=SWE-JPN
|nr       = 21
|bild     =
|datum    = 30 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Magdalena Eriksson Stina Blackstenius Kosovare Asllani 
|mål2     =  Mina Tanaka
|arena    = Saitama Stadium 2002
|spelplats= Saitama
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot USA

{{Resultat med trupp|id=NED-USA
|nr       = 20
|bild     =
|datum    = 30 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 2
|efl      = ja 
|mål1     = Vivianne Miedema 
|mål2     =  Sam Mewis Lynn Williams
|straffresultat = 2 – 4
|straffar1= Vivianne Miedema Dominique Janssen Stefanie van der Gragt Aniek Nouwen 
|straffar2=  Rose Lavelle Alex Morgan Christen Press Megan Rapinoe
|arena    = International Stadium Yokohama
|spelplats= Yokohama
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

USA mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=USA-CAN
|nr       = 24
|bild     =
|datum    = 2 augusti 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     =
|mål2     =  Jessie Fleming 
|arena    = Kashima Stadium
|spelplats= Kashima
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=AUS-SWE
|nr       = 23
|bild     =
|datum    = 2 augusti 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     =
|mål2     =  Fridolina Rolfö
|arena    = International Stadium Yokohama
|spelplats= Yokohama
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=AAA-USA
|nr       = 25
|bild     =
|datum    = 5 augusti 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 3
|mål1     = Sam Kerr Caitlin Foord Emily Gielnik 
|mål2     =  Megan Rapinoe Carli Lloyd
|arena    = Kashima Stadium
|spelplats= Kashima
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

{{Resultat med trupp|id=SWE-CAN
|nr       = 26
|bild     = SWE-CAN (women) 2021-08-06.svg
|datum    = 6 augusti 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 0
|efl      = ja 
|mål1     = Stina Blackstenius 
|straffresultat = 2 – 3
|straffar1= Kosovare Asllani Nathalie Björn Olivia Schough Anna Anvegård Caroline Seger Jonna Andersson 
|straffar2=  Jessie Fleming Ashley Lawrence Vanessa Gilles Adriana Leon Deanne Rose Julia Grosso
|mål2     =  Jessie Fleming
|arena    = International Stadium Yokohama
|spelplats= Yokohama
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=Reserv :Videodomare (VAR)::
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Anmärkningslista

Källor
 Fifa.com

Referenser

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2020